La confessione della signora Doyle (Clash by Night) – film del 1952 diretto da Fritz Lang
 Clash by Night – film del 1964 diretto da Montgomery Tully